Дентіпелліс (Dentipellis) — рід грибів родини герицієві (Hericiaceae). Назва вперше опублікована 1962 року.

Класифікація 
До роду Dentipellis відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Donk, M.A. 1962. Notes on resupinate Hymenomycetes — VI. Persoonia. 2(2):217-238 — P.232

Роди грибів
Герицієві